A 2008-as Holland TT volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a TT Circuit Assenen rendezték. A 125 köbcentimétereseknél egy öt körös sprintverseny volt a hivatalos végeredmény, az első versenyt az esőzések miatt félbe kellett szakítani.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Holland
Motorversenyzés Hollandiában